El Torneig de Båstad 2022, oficialment conegut com a Nordea Open 2022, és una competició tennística jugada sobre terra batuda inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 74a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 17 de juliol de 2022 al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

El tennista argentí Francisco Cerúndolo va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022